Sony Ericsson Open 2010 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Sony Ericsson Open rozgrywany w dniach 22 marca–4 kwietnia 2010 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród 4 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010